Села:
 Тиманівка — Вінницька область, Тульчинський район
 Тиманівка — Сумська область, Шосткинський район
Річка:
 Тиманівка — притока Сільниці (Вінницька область)